Wędrynia – wieś w Czechach, w kraju morawsko-śląskim
 Wędrynia – wieś w Polsce, w województwie opolskim